Elonus är ett släkte av skalbaggar. Elonus ingår i familjen ögonbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ögonbaggar
Elonus